Szwajcaria:
 Cottens – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine
 Cottens – miejscowość w gminie Hautemorges, w kantonie Vaud, w okręgu Morges